Mawi ist der Familienname folgender Personen:

 Eroni Mawi (* 1996), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Safruddin Mawi (* 1964), indonesischer Bogenschütze